

Significados comuns
 Legenda, texto que acompanha uma imagem, conferindo-lhe um significado ou esclarecimento.
 Legenda, elemento descritivo de um mapa

Outros
 Lenda, também chamada "legenda"
 Legenda (canção), interpretada por Marcin Mroziński, foi selecionada para o Festival Eurovisão da Canção 2010
 Partido político, referido muitas vezes como "legenda"

Desambiguações de artes